Бессолов:

 Бессолов, Аслан-Бек Темболович (1912—1967) — советский организатор угольной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Бессолов, Владимир Асланбекович (1939—2011) — советский и российский инженер, организатор строительства, Герой социалистического труда.

 Бессолова, Юлия Александровна (род. 1992) — российская футболистка.

См. также 
 Бессолово